Salvador Maldonado puede referirse a:

 Lola Salvador Maldonado, escritora y guionista española que usa profesionalmente el nombre de Salvador Maldonado.
 Salvador Maldonado, coronel argentino de finales del siglo XIX.
 Salvador Maldonado, político argentino firmante de la Constitución de 1826.
 Salva Maldonado, entrenador de baloncesto español.